Сивица — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сивица — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Сивица — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Сивица — агрогородок в Воложинском районе Минской области.